Влади́мир Никола́евич Шевче́нко:
 Шевченко, Владимир Николаевич (род. 1939) — советский партийный деятель, советник Президента Российской Федерации (2000—2011).
 Шевченко, Владимир Николаевич (род. 1939) — советский и российский философ, ведущий научный сотрудник ИФ РАН, профессор РАНХиГС, заслуженный деятель науки РФ. Примечания